Čobe su naseljeno mjesto u sastavu općine Maglaj u Federaciji Bosne i Hercegovine u BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Čobe
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|638 (97,55 %)
|554 (99,64 %)
|432 (98,85 %)
|-
|Hrvati
|7 (1,07 %)
|0
|0
|-
|Srbi 
|0 
|0
|1 (0,22 %)
|-
|Jugoslaveni
|5 (0,76 %)
|0
|0
|-
|ostali i nepoznato
|4 (0,61 %)
|2 (0,35 %)
|4 (0,91 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|654|556|437'|}

 Izvori 

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji